Гранха ла Палма има више значења:

 Гранха ла Палма (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха ла Палма (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику